Марья́нник лесно́й () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Растение 8—10(40) см высотой, почти голое или покрытое редкими, белыми, короткими, вниз отклонёнными волосками.

Стебель голый или опушённый, простой, прямой или ветвистый; ветви прямые, длинные, отогнутые.

Листья эллиптические, 3—7 см длиной, 0,4—1 см или 1—1,2 см шириной или линейно-ланцетные, 2—3 мм шириной, длинно заострённые, почти сидячие или на черешках 1 мм длиной, цельнокрайные, голые или с редкими белыми волосками с обеих сторон и по краю с ресничками.

Цветки на опушённых цветоножках, одиночные, в пазухах верхних листьев и прицветников, в однобокой, колосовидной, редкой кисти, 5—11 см длиной и 0,8—1,5 см шириной. Прицветники сходные по форме с листьями, ланцетные или линейно-ланцетные, 2—6 см длиной, 3—7 мм шириной, цельнокрайные или верхние в основании с 1—2 короткими, яйцевидно-ланцетными, отклонёнными, острыми зубчиками. Чашечка 4—7 мм длиной, опушённая, с трубкой 2—3 мм длиной и яйцевидно-ланцетными, острыми, 2—4 мм длиной, отклонёнными зубцами, по жилкам и по краю мелко, коротко волосистыми. Венчик золотистый или тёмно-жёлтый, 0,8—1 см длиной, с сильно изогнутой трубкой и верхней губой, равной нижней. Тычинки с пыльниками 1—1,5 мм длиной, с равными, остроконечными придатками. Завязь эллиптическая, 1,5—2 мм длиной, 1 мм шириной. Столбик в 4—5 раз длиннее завязи, голый.

Коробочка эллиптически-ланцетная или яйцевидная, заострённая, почти прямая, 7—8 мм длиной, 4,5 мм шириной, почти равная чашечке, коричневая, голая, края створок утолщённые, голые. Семена буроватые, продолговатые, 5—6 мм длиной, 2 мм шириной, гладкие. Цветёт с июня по август.

Вид описан из Западной Европы.

Распространение 
Европа: Скандинавия (в том числе Арктическая), Исландия, горы Средней Европы, Карелия (на юг до Онежского озера), бассейны Пинеги и Печоры, Приполярный и Средний Урал (на юге на наиболее высоких вершинах); Арктическая часть России: Мурман, почти весь Канин, побережье Чёшской губы, западная часть Малоземельской тундры, низовья Печоры.

Растёт в хвойных и смешанных лесах, в кустарниках по берегам речек и озёр, на лесных луговинах и заболоченных лугах.

Примечания

Литература

Ссылки 

Заразиховые
Флора Европы